Alpaca (dier), een zoogdier
 Alpaca (legering), een metaallegering
 Alpacas, Nederlands televisieprogramma uit 2015